Rajiv-Gandhi-Nationalpark ist der Name folgender Nationalparks in Indien:

 Rajiv-Gandhi-Nationalpark (Andhra Pradesh)
 Rajiv-Gandhi-Nationalpark in Karnataka, siehe Nagarhole-Nationalpark
 Rajiv-Gandhi-Nationalpark, früherer Name für den Mukundra-Hills-Nationalpark in Rajasthan
 Rajiv-Gandhi-Orang-Nationalpark in Assam